XPO, XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) – wiodący dostawca usług transportowych, operujący w 20 krajach, 771 lokalizacjach, zatrudniający ponad 40 000 pracowników. Siedziba firmy XPO znajduje się w Greenwich, Connecticut, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a centrala europejska w Lyonie, we Francji.

XPO obecne jest w Polsce od 2015 roku za sprawą akwizycji spółki Norbert Dentressangle. Poprzez spółkę zależną, XPO Transport Solutions Poland z siedzibą w Zielonej Górze, wraz z oddziałami w Poznaniu, Sosnowcu i Warszawie, realizuje głównie usługi transportu drogowego oraz spedycji drogowej, całopojazdowej i częściowej, międzynarodowej i krajowej.

Historia

XPO 
We wrześniu 2011 roku amerykański biznesmen Brad Jacobs został prezesem i dyrektorem generalnym Express-1 Expedited Solutions, Inc. Firma zmieniła nazwę na XPO Logistics.

W marcu 2012 r. XPO otworzyło krajowe centrum operacyjne w Charlotte w Północnej Karolinie, i w czerwcu tego samego roku spółka debiutowała na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.

28 kwietnia 2015 r. XPO Logistics za kwotę 3,24 mld EUR, przejęło spółkę Norbert Dentressangle w Europie.

9 września 2015 r. XPO nabyło spółkę Con-way za 3 miliardy dolarów, co pomogło rozwinąć działalność LTL w Ameryce Północnej.

W czerwcu 2016 roku, XPO znalazło się na liście Fortune 500 największych amerykańskich firm pod względem przychodów. Spółka XPO Logistics, Inc. była 7. najlepiej radzącą sobie spółką ostatniej dekady na liście Fortune 500.

W grudniu 2020 roku, XPO ogłosiło plany wydzielenia swojego biznesu logistycznego pod nazwą GXO Logistics, tworząc dwie niezależne firmy: XPO, jako dostawcę usług transportu towarowego i GXO, jako największego na świecie dostawcę usług logistyki kontraktowej. Podział zakończono w 2021r.

W marcu 2022 roku, XPO ogłosiło plany wydzielenia części swojego biznesu spedycyjnego pod marką RXO, tworząc dwie niezależne firmy: XPO, jako dostawcę usług transportu oraz RXO, jako czwartego co do wielkości brokera usług transportu całopojazdowego w Stanach Zjednoczonych. Podział został zakończony w listopadzie 2022r.

Operacje w Ameryce Północnej 
Firma XPO LTL wysyła ładunki na paletach za pomocą systemu dystrybucji typu hub-and-spoke. Jest trzecim co do wielkości dostawcą LTL w Ameryce Północnej i wiodącym dostawcą LTL w Europie Zachodniej. Północnoamerykańska sieć LTL XPO obejmuje 99% kodów pocztowych w USA i 294 obiekty przeładunkowe. XPO produkuje własne naczepy w zakładzie w Searcy, Arkansas i prowadzi 130 szkół szkolenia kierowców.

Technologia 
XPO zatrudnia specjalistów IT i analityków danych, którzy pracują nad automatyzacją i inteligentnymi maszynami, prognozowaniem popytu, analizą predykcyjną, algorytmami ustalania cen, planowaniem zatrudnienia, optymalizacją ładunków i tras, obsługą klientów i cyfrową platformą przewozów towarowych. XPO wykorzystuje uczenie maszynowe i analizy predykcyjne w celu ulepszenia algorytmów kwotowania oraz produktywności w sieci.

W 2019 roku XPO jako pierwsza globalna firma logistyczna przystąpiła do Programu Kooperacji Przemysłowej we współpracy z Massachusetts Institute of Technology (MIT), organizacji partnerskiej, która łączy zasoby MIT z firmami na całym świecie w celu rozwiązywania globalnych wyzwań biznesowych.

Przypisy 

Przedsiębiorstwa transportowe